Саделер () — семейство нидерландских гравёров на меди. 

Главные его члены: 

1) Ян Саделер (1550—1600 или 1610) вначале занимался в мастерской своего отца, брюссельского резчика украшений на стальных и железных предметах вооружения, и решился посвятить себя художественному гравированию лишь после того, как сделал в Амстердаме несколько гравюр с Криспейна в.-д. Брука. Поселившись в Мюнхене, С. вскоре поступил на службу баварского герцога и стал много работать. Отправившись в 1595 г. в Италию, жил и работал сперва в Риме, а потом в Венеции, где, по всей вероятности, и умер. Яном С. награвировано огромное количество портретов, исторических сюжетов и ландшафтов. Те из этих произведений, которые исполнены в Италии, отличаются от более ранних его работ более свободным и изящным приёмом резца. Важнейшие в ряду его гравюр: «Страшный Суд» с Шварца, «Бог-сын, сидящий одесную Отца» с Виани, «Отшельники» с М. Воса, «Всемирный потоп» и «Страшный Суд» с Бернарда.

2) Рафаэль Саделер (1555—1616), брат и ученик предыдущего, сопровождал его в переездах из Нидерландов в Германию и Италию и работал вместе с ним. Гравировал очень много с немецких мастеров, Иоганна Ахенского, М. Грюневальда, М. Кагера и др.

3) Гиллес (Эгидий) Саделер (1575—1626), племянник и ученик обоих предыдущих, вскоре превзошедший их в свободе исполнения, красоте штриха и вообще в художественности. Вместе с дядями посетил Германию и Италию и во второй из этих стран произвёл значительное количество гравюр с собственных рисунков и с композиций разных современных ему мастеров. Император Рудольф II призвал его в Прагу и назначил ему жалование; преемники этого государя, Матвей и Фердинанд II, также благоволили к С. Он был искусен особенно в портретах и ландшафтах, варьируя сообразно сюжету свою технику: то действуя резцом сильно и смело, то заботясь о тонкости и мягкости штрихов. За эту переменчивость манеры он получил прозвище Феникса. Особенно виртуозно воспроизводил он густые массы листвы; но рисунок у него был недостаточно исправен, а передача освещения не отличалась верностью и силой.

Литература 
 

Гравёры Нидерландов